de Latijnse naam voor Lodewijk

een voornaam:
Heiligen/zaligen:
Ludovicus van Toulouse (1274-1297), Frans heilige
Ludovicus Beltrán (1526-1581), Spaans heilige
Ludovicus van Casoria (1815-1885), een Italiaans zalig verklaard geestelijke

Overige personen:
Ludovicus Episcopius (ca.1520-1595), een componist
Ludovicus Nonnius (1553-1645), een Zuid-Nederlands arts
Ludovicus Baekelandt (1774-1803), een Vlaamse roversbendeleider
Ludovicus Beerenbroek (1805-1884), Limburgs burgemeester
Ludovicus van Miert (1858-1927), jezuïet en schrijver